Waak ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Waak (* 1982), deutsche Journalistin und Autorin
 Stephan Waak (* 1980), deutscher Schauspieler